Erneuerbare-Energien-Gesetz – niemiecka ustawa o energiach odnawialnych.
 Elektroencefalografia – metoda diagnostyczna do badania czynności mózgu.